

Новомосковськ — місто обласного підпорядкування, районний центр Дніпропетровської області, Україна.

Новомосковськ () — місто в Росії, міський округ Тульської області.